Il doppio  del Tennislife Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Leonardo Azzaro e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma solo Motti ha partecipato in coppia con Daniele Bracciali, ma ha perso nei quarti di finale contro Brian e Dann Battistone.

Frederico Gil e Ivan Dodig hanno battuto in finale Thiago Alves e Lukáš Rosol 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Alessandro Motti (quarti di finale)
 Carsten Ball /  Kaes Van't Hof (quarti di finale)

 Amir Hadad /  Harel Levy (quarti di finale) 
 Pablo Andújar /  Peter Luczak (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tennislife Cup 2009